Karczewski – polski herb szlachecki

Znani Karczewscy 
 Agata Karczewska – polska piosenkarka
 Anna Karczewska  – polska inżynier, dr hab. nauk rolniczych, profesor zwyczajny
 Anna Karczewska – polska matematyk, dr hab. nauk matematycznych, profesor uczelni Instytutu Matematyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego
 Jacek Karczewski (ur. 1974) – polski historyk, regionalista, publicysta, działacz społeczny
 Jadwiga Karczewska (1931-2016) – polska paleobotanik, dr hab
 Jan Karczewski – ujednoznacznienie
 Józef Karczewski herbu Jasieńczyk (zm. 1793), szambelan króla Augusta III, członek Generalności konfederacji barskiej, starosta liwski i budziszewski, marszałek ziemi liwskiej konfederacji barskiej, poseł na sejmy
 Julian Karczewski – ujednoznacznienie
 Krystyna Karczewska (ur. 1936) – polska lekarka, pediatra i gastroenterolog, profesor nauk medycznych
 Marek Karczewski (ur. 1965) – ksiądz rzymskokatolicki
 Marek Karczewski (ur. 1966) – polski lekarz, profesor nauk medycznych
 Maria Karczewska (1866-1951) – polska publicystka i działaczka społeczna
 Maria Karczewska (1928-2017) – polska entomolog, docent doktor habilitowana
 Piotr Karczewski (ur. 1964) – polski polityk, przedsiębiorca i samorządowiec
 Stanisław Karczewski (ur. 1955) – polski polityk, lekarz chirurg
 Stanisław Karczewski (1745-1783) – marszałek ziemi czerskiej w konfederacji barskiej, zesłaniec syberyjski
 Tomasz Jan Karczewski (1630-1691) – polski szlachcic, chorąży sanocki, kasztelan halicki
 Wacław Karczewski (1855-1911) – bibliotekarz Muzeum Narodowego Polskiego w Raperswilu, pisarz i dziennikarz
 Wanda Karczewska (1913-1995) – polska powieściopisarka, poetka, dramaturg, krytyk teatralny i tłumacz
 Witold Karczewski (1930-2008) – polski lekarz neurofizjolog, profesor nauk medycznych, przewodniczący Komitetu Badań Naukowych
 Zdzisław Karczewski (1903-1970) – aktor, reżyser i dyrektor teatralny

Zobacz też 
 Wola Karczewska
 Karczew